Роуз Эйлин Геттемюллер (; 24 марта 1953, Колумбус, штат Огайо) — американский  и . С февраля 2012 года — и. о. заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности.

Биография 
Роуз Готтемюллер была назначена заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями 6 апреля 2009 года. До этого, в 2006—2009 годах, она занимала должность директора московского отделения Фонда Карнеги.

В 1993—1994 годах она служила в Совете национальной безопасности. Затем — заместитель директора Международного института стратегических исследований в Лондоне.

С ноября 1997 года — директор офиса по нераспространению и национальной безопасности министерства энергетики США.

С 2000 года — в Фонде Карнеги.

На посту зам.госсекретаря возглавляла американскую делегацию на переговорах по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (заключён в апреле 2010 года).

Активный член Демократической партии. Известно, что она выделяла суммы из личного бюджета на предвыборные кампании Х. Клинтон и Б. Обамы.

Преподавала советскую политику в Джорджтаунском университете. Владеет русским языком. Является членом Экспертно-консультативного совета московского Центра политических исследований России.

С октября 2016 по октябрь 2019 года — заместитель генерального секретаря НАТО.

Награды 
 Орден Золотого руна (4 октября 2019 года, Грузия).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Правительства США
 http://www.echo.msk.ru/guests/12704/ 

Персоналии:НАТО
Государственные служащие США
Сотрудники Фонда Карнеги
Сотрудники IISS
Члены Демократической партии США
Выпускники Школы международных отношений (Университет Джорджа Вашингтона)